Илья́ Я́ковлевич Ра́хлин (, Клинцы, Черниговская губерния — 15 августа 2002, Санкт-Петербург) — художественный руководитель Петербургского государственного мюзик-холла, народный артист РСФСР (1984), заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1961), заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР (1965).

Биография 

В 1939 году окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского. Во время Великой Отечественной войны служил на Тихоокеанском флоте, капитан. 

С 1966 года — руководитель Ленинградского мюзик-холла, создатель многих программ. Руководил школой-студией Мюзик-холла. Автор книги «Всегда со мной».

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», Дружбы народов, медалями. Почётный гражданин Брянска.

Похоронен на кладбище в Комарово.

Семья 
 Сын — театральный режиссёр Лев Рахлин (род. 1948).
 Двоюродный брат — театральный режиссёр Рафаил Павлович Рахлин (1926—1998).

Актёрская фильмография 
  — Небесные ласточки — директор театра-варьете (роль озвучил — Владимир Татосов)

Примечания

Ссылки 
 Илья Рахлин на сайте Энциклопедии Санкт-Петербурга
 ИЛЬЯ РАХЛИН

Похороненные на Комаровском кладбище
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Заслуженные деятели искусств Северо-Осетинской АССР
Почётные граждане Брянска
Моряки Великой Отечественной войны
Капитаны (СССР)
Участники советско-японской войны (СССР)